Hugolin est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme
Hugolin est un prénom masculin fêté le 10 octobre.
Son étymologie est germanique : -hug = « esprit » ou « pensée ».

Il a pour variante Ugolin et son féminin est Hugoline ou Ugoline.

Hugolin est aussi un patronyme.

Saints chrétiens
 Hugolin de Ceuta († 1227), moine franciscain martyrisé près de Ceuta, au Maroc ; fêté le 10 octobre.

Autres ecclésiastiques portant ce prénom ou ce patronyme
 Hugolin d'Anagni  (° vers 1145 – †), ou Ugolino de Anagni, futur Grégoire IX, pape de 1227 à 1241, successeur d'Honorius III. 
 Guillaume Hugolin, précepteur du Temple de Richerenches, et de tous les commandeurs, vers 1290.
 Hugolin Malabranca ou Ugolino Malabranca, patriarche latin de Constantinople de 1371 jusque vers 1375. 
 Jean Hugolin, († 1430), abbé de l'abbaye de Montmajour jusqu'à sa mort.
 Hugolin Martelli, évêque du diocèse de Glandèves de 1572 jusque vers 1592.

Souverains et nobles
 Hugolin de Richerenches, commandeur de Richerenches de 1180 à 1182.
 Hugolin Domnedame, podestat de Marseille à partir de 1226, durant l'épiscopat de Pierre de Montlaur était évêque de Marseille.
 Hugolin della Gherardesca ou Ugolin della Gherardesca  (° vers 1220 - †1289), comte de Donoratico, militaire et homme politique italien du Moyen Âge, tyran de Pise.

Autres personnalités portant ce prénom
 Hugolin de la Porte de Ravenne, avec Bulgarus, Martinus Gosia et Jacques de Boragine, les quatre docteurs de Bologne, glossateurs pendant la Renaissance du XIIe siècle.
 Hugolin Chevrette-Landesque, acteur québécois.

Notes et références 

Homonymie de prénom
Prénom masculin